Keokea es el nombre de dos localidades en el estado estadounidense de Hawái:

 Keokea (condado de Maui, Hawái)
 Keokea (condado de Hawái, Hawái)